Московское () — село в Есильском районе Акмолинской области Казахстана. образует административно-территориальную единицу «Село Московское». 

 Код КАТО — 114865100.
 Код КАТО административной единицы — 114865000.

География 
Село расположено в 27 км на запад от районного центра города Есиль. Вдоль села протекает река Жаныспай.

Население 
В 1989 году население села составляло 919 человек (из них русских 56%).

В 1999 году население села составляло 819 человек (383 мужчины и 436 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 711 человек (323 мужчины и 388 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Есильского района (Акмолинская область)